Service canadien de la faune
Société chimique de France
Société de crédit foncier
Standard Chromatogram Format : format standard de chromatogrammes, format de fichier utilisé en biologie moléculaire relatif à l'encodage d'électrophorègrammes.
Stem Cell Factor ou facteur de cellules souches
 complexe SCF (Skp, Cullin, F-box containing complex)
 Stéréo Club français